Harrison Park peut faire référence à :
 le Harrison Park, stade de football (soccer) situé à Leek, dans le Staffordshire, en Angleterre ;
 le Harrison Park, ancien stade de baseball des ligues majeures situé à Harrison, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis;
 la Municipalité de Harrison Park, municipalité rurale du Manitoba.